Cette liste recense tous les personnages de l'anime japonais Magical DoReMi. En 2005, des jouets à l'effigie des personnages de la série sont publiés aux États-Unis.

Personnages principaux

Dorémi 
Doublée par Chiemi Chiba (en japonais) et Laurence Sacquet (en français)

 (née le ), est la principale protagoniste de la série avec des cheveux rouges. Elle est gourmande, maladroite et tombe souvent amoureuse. Elle joue du piano. Elle est amie avec Émilie depuis l'école maternelle. Elle est la seule apprentie sorcière à avoir raté l'examen numéro 1. Entre un steak et l'amour elle ne semble pas hésiter mais est toujours présente pour réconforter ses amies. Sa formule magique est Pirikala paporina pekelatou pepelato. Dorémi est également folle amoureuse de Jérémy (saison 2), mais elle gardera toujours un petit faible pour François, son camarade de classe (ce qui est réciproque). 
Sa phrase culte est « Je suis la petite fille la plus malheureuse du mooonnde !!!! » qu'elle dit souvent à la fin des épisodes.

Doremi n'est pas très douée en magie puisqu'elle est maladroite, elle ratera d’ailleurs certaines épreuves. Elle est la première du groupe à découvrir le monde de la magie et sera très vite rejointe par ses amies Sophie et Emilie et, plus tard par Mindy et Loulou qui deviendront ses meilleures amies. Doremi se fera confier la garde avec ses amies Emilie, Sophie et Loulou d'un bébé sorcière duquel elles ont assisté à la naissance. Ce bébé sorcière n'est pas un simple bébé sorcière : Flora est née avec un potentiel magique incroyable et possède plus de pouvoirs magiques que les autres bébés d'une puissance incroyable ce qui causera beaucoup de soucis aux filles mais grâce à leur persévérance et leur amour, elles parviendront à élever la petite Flora. Dorémi se montre très courageuse surtout lors du final de la saison 2 après que ses 3 meilleures amies sont tombées dans un profond sommeil elle utilise alors tous les souvenirs de cette année où elle a élevé son bébé et l'amour immense qu'elle a pour sa fille elle libère un pouvoir magique incroyable et avec plus de force et puissance brise le puissant sortilège de l'ancienne Reine qui l'empêchait d'atteindre la fleur de l'amour suprême.

Elle deviendra par la suite très douée en magie et une puissante sorcière.

Sa couleur de thème est rose avec une fée appelée Dodo.

Émilie 
Doublée par Tomoko Akiya (en japonais) et Valérie de Vulpian (en français)

 (née le ) Émilie, est l'une des amies de Dorémi avec des cheveux bruns depuis la maternelle. Elle est calme, sérieuse, timide et est amoureuse d'un camarade de classe nommé Frédéric, ce qui est réciproque mais ne lui avouera jamais - elle le connait depuis le jardin d'enfant. Elle joue du violon. Elle semble beaucoup apprécier Félix (saison 2). Peureuse, elle panique dès qu'elle entend parler ou qu'elle voit un fantôme. C'est la meilleure en magie dans la saison 1. Elle est aussi la meilleure amie de Dorémi et Sophie. Sa formule magique est Pilipili poupaloura poupalou.

Sa couleur de thème est orange avec sa fée appelée Mimi.

Sophie 
Doublée par Yuki Matsuoka (en japonais) et Fily Keita (en français)

 (née le ) Sophie, est une fille extravertie aux cheveux bleus courts. Elle est douée en sport et également très débrouillarde car ses parents sont divorcés. Comme elle vit avec son père, elle s'occupe des tâches ménagères. Elle relève toujours les défis comme elle peut le montrer dans l'épisode « le défi » dans la saison 2 alors que Flora a disparu. Elle cuisine très bien, et joue de l'harmonica. Elle se fâche très rapidement. Elle aime beaucoup Flora et ce sera d'ailleurs la première dans la saison 2 vers la fin à s'approcher de la protection qu'avait faite la reine des sorcières. Sa formule magique est Pamekilak larilori palou.

Sa couleur de thème est le bleu ciel avec sa fée appelée Fifi.

Loulou 
Doublée par Rumi Shishido (en japonais) et Odile Schmitt (saison 1) puis par Blanche Ravalec (à partir de la saison 2) (en français)

, (née le ) Loulou, est une célèbre chanteuse aux cheveux pourpre et animatrice de radio comme sa mère l'était avant son accident. Prétentieuse dans la première saison, elle deviendra l'amie des trois autres personnages principaux de la série - Dorémi, Sophie et Émilie. Elle est très douée pour la magie et prouvera qu'elle aime beaucoup ses amies (vers la fin de la saison 1). Jolie et célèbre, elle a beaucoup d'admirateurs dont Stéphane (saison 2). Sa formule magique est Pouloulou prune fami fami fa.

Sa couleur de thème est violet avec sa fée appelée Lolo.

Mindy 
Doublée par Nami Miyahara (en japonais) et Blanche Ravalec (en français)

 (née le ) Mindy, japonaise d'origine qui a emménagé aux États-Unis quand elle était toute petite, elle réapprendra le japonais peu à peu avec les filles. Elle a les cheveux jaune fluo. Gaffeuse, elle s'entendra très bien avec Dorémi. Elle ne s'est toujours pas remise du décès de Mamie Gâteau et elle est même allé jusqu'à confondre Maggie Grigri avec elle. Elle joue de la guitare. Très bonne pâtissière, elle viendra dans la saison 3 pour aider les filles à faire des pâtisseries. Elle n'est pas vraiment la 'mère' de Flora [vu qu'elle arrive plus tard] mais Flora ne l'appréciera pas moins que ses autres 'mères'. Sa formule magique est Paparona palouta palali papone.

Sa couleur de thème est jaune avec sa fée appelée Dydy.

Flora 
Doublée par Ikue Ohtani (en japonais) et Fily Keita (en français)
 (en VO: 巻機山花, Makihatayama Hana) (née le ) Flora, est, au départ, un bébé sorcière avec des cheveux blonde que Dorémi doit élever avec l'aide de ses amies. Elle n'en fait qu'à sa tête et tient beaucoup à ses « mères ». Cependant, elle possède des pouvoirs magiques surpuissants qu'elle ne contrôle pas totalement. Dans la saison 4, elle utilisera ses pouvoirs pour grandir et avoir 11 ans comme ses « mères » bien que dans sa tête elle n'en a que 3. Souriante et énergique, elle ressemble beaucoup à Dorémi de caractère et de comportement. Elle rencontrera un éléphant qu'elle appellera Paola. Elle joue de l'accordéon. Sa formule magique est Pololin purolin flora flora pi (bien qu'elle ne soit pas obligée de le dire).

Dans la quatrième saison, le poudrier magique de Flora contient les cinq cristaux magiques de Dorémi, Émilie, Sophie, Loulou et Mindy. À la fin de la saison, la reine les fera sortir du poudrier pour les donner aux cinq apprenties sorcières. Celles-ci se serviront de leur cristaux magiques pour créer une boule de cristal a Flora. Après avoir reçu son diplôme, Flora retournera avec Maggie Grigri dans le monde des sorcières, et reprendra par la même occasion son apparence de 3 ans.

Comme elle est la petite-fille (ou fille) de la Reine des Roses qui ne donne naissance à un bébé sorcière que tous les 100 ans (les enfants qui naissent de cette fleur possèdent des pouvoirs magiques exceptionnels et d'une puissance phénoménale), Flora est née avec plus de pouvoirs magiques que ses prédécesseurs. Son pouvoir magique est tellement puissant qu'il a inquiété et apeurée l'ancienne reine du monde des sorcières (d'après des rumeurs qui circulent dans le monde des sorcières, Flora serait la plus puissante sorcière de leur monde ou du moins l'une des plus puissantes). Craignant que sa malédiction soit brisée, elle s'est acharnée sur elle en utilisant plusieurs formes d'attaques et divers sorts. Tourbillon (l'ancienne reine du monde des sorcières) craignait énormément les pouvoirs de Flora. Plus tard, elle deviendra effectivement une sorcière extrêmement puissante.

Étant l'une des descendantes de l'ancienne Reine Tourbillon, Flora possède d'énormes pouvoirs magiques et un énorme potentiel selon le docteur Guéritout. Sa magie et ses pouvoirs pourraient rivaliser avec l'ancienne Reine qui est la plus puissante sorcière ayant jamais existé. C'est à voir mais Flora pourrait devenir plus forte et plus puissante qu'elle. Seul Flora peut lui nuire et briser la malédiction des grenouilles. Elle possédait des boules magiques qui se sont brisés par la suite, avant d'avoir une console magique contenant toutes les boules de cristal de ses « mamans », ce qui la rend très puissante. Cependant, ces mamans doivent lui envoyer de l'énergie car elle n'a plus ses boules magiques et ne possède pas encore son cristal magique. Si elles ne le font pas, Flora ne peut user de sa magie avec un contrôle total. Elle  possède une magie d'une puissance hors du commun : déjà bébé, elle a pu nuire à l'ancienne Reine (elle a pu briser sa malédiction des légumes que cette dernière lui avait jetée), et elle a su lui tenir tête alors qu'elle n'avait que 3 ans. Flora use de ses puissants pouvoirs uniquement pour le bien et protéger ses mamans (et également par envie d'utiliser la magie).

À la fin de la série, ses mamans font fusionner leurs cristaux en un seul qui reviendra à Flora. Le cristal, qui est très puissant car il vient de la Reine actuelle, et la magie que ses mamans possèdent et qui est la plus puissante de toutes, l'amour, feront de Flora une Reine ainsi qu'une sorcière extrêmement puissante.

Étant bébé, elle fut privée de ses pouvoirs magiques temporairement dû à un sortilège de l'ancienne Reine. « Privée » n'est pas le mot exact, c'est plutôt que le sort que lui avait jeté l'ancienne l'a rendu malade en la faisant détester les légumes. Petit à petit, Flora perdit de la puissance dans ses pouvoirs magiques ; par exemple, en invoquant un lion, qui au fur et à mesure se transforme en chaton. Le sort affecta gravement les pouvoirs magiques de Flora jusqu'à ce qu'elle ne puisse presque plus les utiliser, la rendant très vulnérable : sans ses pouvoirs elle ne pouvait se défendre toute seule, et lorsqu'elle usait de ses pouvoirs, la magie était pas à la puissance totale de Flora, ce qui fit que sa magie avait une durée limitée. L'ancienne Reine lui avait jeté ce sort car elle craignait énormément les pouvoirs magiques et le genre de puissance magique ou le genre de magie que Flora possède.

Son couleurs des thèmes sont blancs et jaune citronées avec sa fée appelée Floflo.

Personnages secondaires

Bibi 
Doublée par Sawa Ishige (en japonais) et Fily Keita (en français)

 (née le ) Bibi, est la petite sœur de Doremi avec des cheveux magenta, elle se moque souvent de sa grande sœur même si elle l'aime beaucoup. Elle a du succès auprès des garçons, qui est le sujet le plus convoité par celle-ci pour faire pleurer sa chère et tendre sœur. Plus douée qu'elle, elle est très sérieuse et le montre bien . Même si elle nous prouvera qu'au fond elle reste une gamine elle n'en ait pas moins courageuse et a le sens des affaires. Elle joue de la trompette. Elle est la  de Flora et l'aime énormément. Sa formule magique est Pipito purito puritan peperouto. Bibi obtient son cristal magique à la fin de la saison 4 en même temps que les autres filles et va faire un cercle magique avec les filles pour ne faire qu'un seul et unique cristal pour Flora.

Sa couleur de thème est rouge avec une fée appelé Fafa (Elle est aussi appelée Lola dans la saison 2 épisode 3).

Maggie Grigri 
Doublée par Naomi Nagasawa (en japonais) et Francine Lainé (en français)

, Bobosse de son vrai nom, est l'héritière de la boutique magique. Elle s'installe alors dans le monde des humains sous le nom de Maggie Grigri. Après que Dorémi la transforme par mégarde en grenouille-sorcière verte, elle la prend désormais comme apprentie. Elle prend par la suite les six autres apprenties.
On apprend lors de la saison 2 que sa mère vit elle aussi dans le monde des humains ; elle s'appelle Maya et elle aide les filles à obtenir les herbes des bébés sorcières pour soigner les maladies de Flora (le hoquet magique par exemple, qui se soigne avec de la menthe magique). Elle retrouve sa forme humaine à la fin de la quatrième saison lorsqu'elle retourne vivre dans le monde des sorcières.

Lala (Lili) 
Doublée par Megumi Takamura (en japonais) et Blanche Ravalec (en français)

 est une fée qui garde toujours un œil sur Dorémi et ses amies, ainsi que les petites fées. Lala est une adulte fée et peut se transformer en chat blanc aux yeux mauves. Elle est aussi appelée Lili dans la saison 1 (on n'en saura pas plus).

Personnages du Monde féérique 
Les fées sont des petites créatures volantes qui accompagnent les sorcières au cours de leur apprentissage à la magie. Sauf que celles-ci ne sont encore que des bébés. Chacune des fées ressemble énormément à leur "maîtresse" respective et ne peuvent pas parler.

 Dodo (fée rose claire de Dorémi) est la copie conforme de Dorémi elle adore les steaks et est très gourmande mais aussi maladroite.
 Mimi (fée orange claire d'Émilie) est la copie conforme d'Émilie, elle est très calme et adore regarder Émilie jouer du violon (elle en joue aussi).
 Fifi (fée bleue claire de Sophie) est plutôt sportive et forte de caractère. Elle n'en demeure pas moins gentille.
 Lolo (fée mauve de Loulou) n’apparaît pas très souvent et elle comprend assez vite ce que les gens ressentent.
 Dydy (fée chartreuse de Mindy) : est la copie de Mindy, elle est drôle et gentille.
 Fafa(Lola) (fée rose bébé de Bibi) : apparaît très peu et ressemble beaucoup à Bibi, elle est débrouillarde et intelligente. Dodo et elle sont comme des sœurs ce qui ressemble beaucoup au duo Dorémi/Bibi.
 Floflo (fée blanc et jaune citron de Flora) : est la plus jeune des fées. Comme Flora qui est aussi maladroite que Dorémi, Floflo est aussi maladroite que Dodo. C'est aussi la plus puissante des fées.
 Baba : c'est la fée cramoisi de la reine d'avant, elle aide beaucoup les filles lors de leur quête dans la saison 4. Elle se transforme en un chat de couleur carmin. C'est une fée très casse-pieds mais qui à un grand cœur et voue une grande vénération envers sa maîtresse.
 Hèhè (fée bleue ciel de Malicia) est une sorte de rival pour Lala et est aussi sadique que Malicia. Elle est plus jeune que Lala et à toujours des arguments à énoncer.

Sorcières 
 Reine des Sorcières : Avant d'être élue reine, elle tenait la boutique magique. Il semblerait que tenir cette boutique permet d’avancer au plus haut poste dans le monde des sorcières. Elle règne sur le Monde des Sorcières tout en tentant d'améliorer les relations avec le monde des Humains et le Monde des Magiciens. Elle offrira une partie des terres du monde des sorcières au roi sorcier qui les avait perdues lors d'un jeu contre la reine tourbillon. Elle est la première à donner une seconde chance à Doremi et ses amies, elle gardera toujours un œil bienveillant sur elles. Elle décide même de briser sa boule de cristal en deux afin d'en faire don aux apprenties tombant même gravement malade par la même occasion. Elle démissionna à la fin de la saison 4 en désignant Flora comme future reine. Elle révélera sa véritable identité aux filles par la même occasion.

 Dhélia est la fournisseuse de la boutique de Maggie Grigri. Elle profite souvent de la crédulité de cette dernière pour lui faire payer des sommes faramineuses pour ses biens vendus. Dhélia à l'habitude de chanter chaque fois qu'elle apparaît dans la boutique.

 Mona et Mona Lisa (モタモタ) sont les sorcières qui s'occupent des examens de sorcellerie.

 Malicia est l'ancienne tutrice de Loulou (ou sa grenouille-sorcière) et c'était aussi la rivale de Maggie Grigri lors de sa jeunesse. Elle fera tout son possible afin de récupérer la boutique de magie de Maggie Grigri, la tradition voulant que la propriétaire voit ses chances de devenir reine du monde des sorcières augmenter.

 Reine d'avant / L'Ancienne Reine / Sorcière Tourbillon : Elle tomba amoureuse d'un jeune pâtissier, George. Ne pouvant l'épouser en restant la reine, elle renonça à sa couronne. Elle eut un fils appelé Roy. Son époux mourut en tombant d'une montagne alors qu'il était allé cueillir des framboises pour réaliser le gâteau qu'il avait inventé en l'hommage de sa femme, le Tourbillon d'amour. Elle fut contrainte de déménager à de nombreuses reprises avec son fils parce que les habitants se rendaient compte qu'elle ne vieillissait pas contrairement à Roy. Elle éleva les sept enfants de son fils après que son épouse mourut en couches. Ses petits enfants la fuirent, souffrant des dires des voisins. Alors que son fils était mourant, elle écrivit à ses petits enfants afin qu'ils reviennent pour l'enterrement. Ils arrivèrent trop tard. Tourbillon, pensant qu'ils n'avaient pas souhaité venir, se retira dans le monde des sorcières où elle lança un sort qui transforme chaque sorcière découverte en humain en grenouille-sorcière afin d'éviter qu'une autre sorcière tombe amoureuse d'un humain, puis elle sombra dans un profond sommeil.

Son mal-être se manifesta en déclenchant la malédiction des roses endormies. Les apprenties parvinrent à la réveiller en lui offrant des reproductions d'objets qu'elle avait réalisée pour offrir à ses petits enfants : un collier en coquillage offert a Marianne, une tapisserie représentant un arc-en-ciel, offert à Natasha, une écharpe offerte à Laura, une nappe pour le trousseau de mariage d'Ingrid, une tapisserie représentant toute la famille offerte à son petit-fils. Il n'y a que Angela qui lui a offert un cadeau, un sous-verre en tissu qu'elle a confectionné elle-même.
Ses sept petits-enfants eurent des enfants. Leurs descendants modernes sont tous inconnus sauf Roy Junior qui est un descendant du petit-fils de Tourbillon. Il possède des facultés magiques comme son grand-père et le grand-père de celui-ci.
Tourbillon est la plus puissante sorcière ayant jamais existé dans le monde des sorcières et, sous son apparence de désespoir et son chagrin, lorsqu'elle était encore dans son sommeil elle craignait énormément les pouvoirs de Flora . Flora et la seule personne qu'elle craint à cause de la puissance et de l'étendue de ses pouvoirs magiques (exemple :quand Flora a fait venir Dorémi grâce à la magie dans le monde des sorcières). Ne pouvant supporter son chagrin et voulant protéger les siens, elle utilisa toute la puissance de ses pouvoirs magiques pour fermer et sceller toutes les portes et accès au monde des sorcières, pour qu'aucune sorcière n'est à ressentir la peine et la souffrance qu'elle ressentait. Elle créa alors une puissante malédiction. La perte de l'amour de sa vie et de son enfant la plongea dans une profonde tristesse et un mal absolu: après la perte de son mari, ses petits enfants ne purent venir et elle resta seule au chevet de son fils jusqu'à son dernier souffle, ce qui la dévasta. Elle souffrait de son chagrin et était dévastée, détruite par la perte de l'amour de sa vie et de son enfant. Elle se plongea alors dans un sommeil très profond pour se protéger et pour ne plus ressentir son chagrin et sa peine. Par delà son sommeil profond, elle montra une grande partie de ses pouvoirs. Ses pouvoirs agissent en fonction de ses émotions, on peut le voir dans la saison 4: son désespoir était tel qu'elle a fait pousser des fleurs de désespoir dans le monde des humains et les racines qui protègent son cercueil ont augmenté en puissance et de taille. On voit également l'étendue de ses pouvoirs dans la saison 2 lorsqu'elle a jeté un sort à Flora afin de la tuer, pour ne pas qu'elle brise sa malédiction et reforme les liens des mondes des magiciens et des humains. Elle a aussi jeté un sort de protection autour de la fleur de l'amour suprême en l'entourant d'un mur magique que quiconque touchera tombera dans un sommeil de 1000 ans. L'ancienne Reine a également pris possession de Mindy.  Le cénacle et les habitants du monde des sorcières savent et connaissent sa puissance, elle est réputée dans le monde des sorcières pour être de loin la plus puissante sorcière de l'histoire. Le docteur Guéritout raconte le pouvoir qu'elle exerçait lors de son règne.  C'est elle qui est à l'origine de la malédiction des légumes et des grenouilles.
Sa magie et ses pouvoirs peuvent rivaliser avec ceux de Flora voire peut-être la surpasser. (cependant elle craint que Flora ne la surpasse) À la fin de la saison 3 lorsque les filles découvrent son visage et son cercueil elles ne peuvent s'approcher d'elle car l'endroit et protéger/sceller par une magie bien trop puissante

 Majoheart (docteur guéritout) vit aujourd'hui dans le monde magique. Elle fait passer les visites médicales à tous les bébés. C'est elle qui juge dans la saison 2 si les Apprentis-Sorcières s'occupent bien de Flora. Elle est membre du Cénacle.

 Non-Chan : de son vrai nom, Nozomi, elle est une jeune fille très malade (une Leucémie). Dorémi exaucera son rêve: de pouvoir être une apprentie à part entière. Elle aurait dû rejoindre le groupe de Dorémi après sa guérison mais elle ne survécut pas à sa maladie. Elle apparait seulement dans le 12 et avant-dernier épisode de la saison NaISho. Sa couleur est le vert.

 Fami-Chan : Dorémi la rencontre par hasard et se rapproche très vite d'elle. Elle apparaît uniquement dans le dernier épisode de la saison Naisho. On expliquera à la fin de cet épisode son étrange ressemblance avec Dorémi en découvrant qu'elle est en fait sa petite-fille et qu'elle vient du futur.

Magiciens 
 Oyajide (Alexandre Jaune-d'Œuf ou Comte Philippe) est un ancien voleur d'élite, il libéra accidentellement des cartes magiques porteuses de maléfices. Pour le punir, il fut transformé en un lutin jaune. Il fut libéré de ce sort lorsque les Cœurs Purs (nos apprenties sorcières) parvinrent à récupérer toutes les cartes. Il s'allia par la suite à un haut conseiller du roi des magiciens. Il fut ainsi chargé d'enlever Flora afin qu'elle libère le Roi des magiciens d'un maléfice. Il fut aidé dans cette tâche par le Flat4. Par la suite, il travailla au jardin d'enfants dans le monde des sorcières. Il est amoureux de loulou.
 
 Le Flat4 : Il est composé par quatre enfants : Akatsuki (Jeremy), Léon, Fujio (Félix) et Tooru (Stéphane) tous quatre des magiciens. Ils sont envoyés pour aider le Comte Philippe. Chacun d'eux tombe amoureux de l'une des apprenties. Félix tombe amoureux d'Émilie, Jeremy de Dorémi, Léon de Sophie et enfin Stéphane de loulou. Ils aident le monde des sorcières à lutter contre la malédiction des roses endormies dans la saison 4.

 Roi des magiciens : Par le passé, il perdit une partie de poker contre la Reine d'Avant. Celle-ci gagna tous les territoires agraires ce qui provoque un gel total des relations diplomatiques entre les deux mondes. Il a un fils, Jérémy. Celui-ci est né dans l'Arbre qui donne la vie, il a été adopté par le Roi, il n'a pas de mère. Le roi fut transformé en une petite créature similaire aux grenouilles-sorcières. Il demanda qu'on lui apporte Flora afin qu'elle lève le sort. Après qu'il eut retrouvé sa forme originelle, la Reine des Sorcières rendit fertiles les derniers territoires des magiciens ce qui dégela les relations entre les deux mondes. Il envoya le Flat4 dirigé par son fils et le Comte Philippe aider les sorcières contre les maléfices des roses endormies.

Personnages du Monde des humains

Personnel enseignant 
 Seki-sensei (関先生) (Mademoiselle Kiki) est l'institutrice de Dorémi, Émilie, Sophie et Loulou dans les deux premières saisons, ainsi que de Dorémi, Mindy et Flora dans les deux dernières saisons. Elle est stricte mais apprécie ses élèves. Elle tente de découvrir, à plusieurs occasions, pourquoi Dorémi, Émilie et Sophie agissent d'une manière bizarre.
 Yuki-sensei (ゆき先生) (Mademoiselle Coucou) est l'infirmière scolaire. En réalité, c'est la Reine des Sorcières.
 Nishizawa-sensei (Mademoiselle Coco) est l'institutrice d'Émilie, Sophie et Loulou dans les troisième et quatrième saisons car les 5 amies seront séparées au début de la saison 3.
 Kyoto-sensei  : Peu ouvert d'esprit, il se cache derrière ses lunettes lorsqu'il est particulièrement strict.
 M. le Directeur : Imposant et très souriant, il est très agréable avec le personnel et les élèves. Il est diamétralement opposé à son adjoint dans la mesure où il se réfère peu au règlement strict de l'école.

Parents 
 Les parents de Doremi et Pop (Bibi) 
 leur mère est une femme au foyer, c'est aussi une ancienne pianiste professionnelle.
 leur père est journaliste dans un magazine spécialisé sur la pêche.

 Les parents d'Hazuki (Émilie)
 sa mère est décoratrice d'intérieur.
 son père est metteur en scène.

 Les parents de Aiko (Sophie) 
 sa mère est infirmière dans un EMS a Osaka.
 son père est chauffeur de taxi.
 ses parents sont séparés mais à la fin de la saison 4 ils se remettront ensemble.

 Les parents de Onpu (Loulou) 
 sa mère était une enfant artiste, elle est l'agent de Onpu (comédienne et chanteuse). 
 son père est très riche, il tient une compagnie de trains.

 Les parents de Momoko (Mindy) 
 sa mère était photographe dans sa jeunesse.
 son père est un architecte.

Camarades de Classe 
 Reika Tamaki (Héléna), fille snob et bourgeoise. Elle est extrêmement jalouse de Dorémi et de ses amies. Elle est prétentieuse, narcissique et fait tout pour être la plus belle, la meilleure et aimée de tous. Malheureusement pour elle, personne ne l'aime à cause de son sale caractère. Elle se sent donc très seule. Seule Mindy est venue vers elle, acceptant de devenir son amie. Elena en sera très touchée.
Le Trio SOS  composé dans la saison 1 et la saison 2 de Stan, Oscar et Sam. Ils sont toujours ensemble jusqu'à la saison 3 où Stanislas est dans une classe différente et qu'il est remplacé par Sébastien. Ils font toujours des blagues qui ne font rire personne sauf Émilie.
Masaru Yada (Frédéric ou Tony) est l'amie d'enfance d'Émilie. Amoureux l'un de l'autre, ils n'osent pas montrer leurs sentiments l'un envers l'autre, bien qu'ils aient l'air au courant. Il est souvent bagarreur et agressif, ce qui fait que beaucoup de gens ont peur de lui, bien qu'il soit en réalité doux et timide. Il est passionné de trompette et en joue très souvent.
 Kotake Tetsuya (François). Il est passionné de foot et il est dans la classe de Doremi tout le long de la série. Il adore l'embêter et se moquer d'elle-même si en réalité il en a le béguin (il dira ses sentiments dans l'épisode 51 de la saison 4). Il s'entend bien avec Thomas. 
Nobuko Yokokawa (Victoria ou Nathalie). Une camarade qui a beaucoup d'imagination mais qui passe son temps à raconter des mensonges .Elle admire le caractère de Sophie . Cette dernière l'apprécie aussi beaucoup. On comprend qu'elle est amoureuse de Sophie dans l'épisode "Sophie est amoureuse" de la saison 2 où elle incarne Thibaud dans la fiction qu'elle écrit.
Capucine Nagato est une camarade de classe de Doremi n'apparaissant que dans la saison 3. En effet, Capucine ne vient jamais en classe car elle a la phobie de l'école. Dès qu'elle tente d'y aller, elle s'en rend malade. Elle avait vécu les brimades des autres tandis que ses amis l'ont laissée tomber, la trouvant incapable et mauvaise élève. Dorémi s'intéressera beaucoup à elle et tentera de la connaître. Au début, Capucine la repoussera mais finira par s'attacher à la gentillesse de Dorémi. Ce sera grâce à elle et à son immense soutien que Capucine retournera à l'école.
Kaori Shimakura (Clara), photographe de l'école, elle est une vraie apprentie journaliste, toujours au courant des derniers ragots, et fait tout pour découvrir des scoops. Dans la saison 1 c'est le sous-fifre d'Elena . 
Marina Koizumi est une grande fanatique des fleurs, elle aura été découverte dans la saison 1, parce qu'elle s'occupe du jardin botanique de l'école en secret et apporte des fleurs tous les matins en classes avant que les élèves n'arrivent, par la suite dans la saison 2, elle aura quelques petits problèmes avec Thomas, jouant au foot.
Kimitaka (Léonard) est un compagnon de classe de Bibi. Il partira dans la saison 4 car il retournera vivre avec son père qui vit loin de la ville de Misora. Lui et Bibi ne s'entendent pas très bien mais finiront par trouver des compromis.
Takao Kimura (Thomas) est le meilleur ami de François et il est fan de foot. Il est amoureux de Marina.

Animaux 
 Le lièvre et la tortue apparaissent dans quelques épisodes (l'examen de  de Dorémi, Emilie et Sophie ; celui de Bibi et Flora ; et un autre examen de Flora où celle-ci doit retrouver la tortue qui est perdu quelque part dans le monde magique). 
 Paola (Pao-chan) (l'éléphante blanche de Flora) jouera un rôle déterminant dans la saison 4. C'est en effet l'éléphant sacré des légendes du monde magique. Elle possède un accordéon pour chasser les Mauvais Esprits.

Notes et références

Lien externe 
 

Magical DoReMi
Magical DoReMi
Magical DoReMi